Сэр Томас Боаз Аллен CBE (; род. 10 сентября 1944 года, Сиэм-Харбор, графство Дарем) — британский оперный певец (баритон). Командор ордена Британской империи, рыцарь-бакалавр.

Биография 
Первоначально учился на врача, однако в 1964 году поступил в Королевский колледж музыки, где обучался четыре года игре на органе и вокалу. Дебютировал в 1969 году партией Фигаро («Севильский цирюльник» Россини) в Валлийской национальной опере. Через три года (1971) впервые выступил в Ковент Гарден в опере «Билли Бадд», а в 1972 году был принят в труппу этого театра.

C 1979 года не состоит ни в одной оперной труппе, выступая в самых разных театрах мира.

Аллен владеет подвижным голосом с ярким верхним и насыщенным нижним регистрами. Наделён актёрским дарованием, позволяющим исполнять разноплановые и характерные роли. В исполнении камерной вокальной лирики проявил себя вдумчивым музыкантом.

В 1989 году стал Командором Ордена Британской империи, а в 1999 году возведён в рыцарское звание за заслуги в области оперного искусства.

В 2006 году  в театре Ковент-Гарден певец отметил 35-летие своей творческой деятельности, где за это время исполнил свыше 50 оперных ролей.

Награды и премии 
 1983 — премия «Грэмми» за запись оперы «Свадьба Фигаро» (дирижёр Георг Шолти)
 Каммерзенгер Баварской государственной оперы
 Почётный член Королевской академии музыки

Введён в Зал славы журнала Gramophone .

Дискография 
 1973 — «Мефистофель», дирижёр Юлиус Рудель (Вагнер)
 1974 — «Carmina Burana», дирижёр Андре Превен (Баритон)
 1975 — «Так поступают все», дирижёр Джон Притчард (Гульельмо)
 1976 — «Любовный напиток», дирижёр Джон Притчард (Белькоре)
 1977 — «Беатрис и Бенедикт», дирижёр Колин Дэвис (Клавдио)
 1978 — «Фауст», дирижёр Жорж Претр (Валентин)
 1978 — «Питер Граймз», дирижёр Колин Дэвис (Нед Кин)
 1979 — «Паяцы», дирижёр Рикардо Мути (Сильвио)
 1980 — «Вертер», дирижёр Колин Дэвис (Альберт)
 1981 — «Свадьба Фигаро», дирижёр Георг Шолти (Граф Альмавива)
 1981 — «Царь Приам», дирижёр Дэвид Аттертон (Гектор)
 1982 — «Богема», дирижёр Ламберто Гарделли (Марсель)
 1983 — «Манон Леско», дирижёр Джузеппе Синополи (Леско)
 1983 — «Севильский цирюльник», дирижёр Невилл Марринер (Фигаро)
 1984 — «Дон Жуан», дирижёр Бернард Хайтинк (Дон Жуан)
 1985 — «Возвращение Улисса на родину», дирижёр Джеффри Тейт (L’Humana Fragilita)
 1985 — «Дидона и Эней», дирижёр Раймонд Леппард (Эней)
 1985 — «Ифигения в Тавриде», дирижёр Джон Элиот Гардинер (Орест)
 1985 — «Возвращение Улисса на родину», дирижёр Джеффри Тейт (Улисс)
 1986 — «Свадьба Фигаро», дирижёр Рикардо Мути (Фигаро)
 1987 — «Дон Жуан», дирижёр Рикардо Мути (Дон Жуан)
 1987 — «Евгений Онегин», дирижёр Джеймс Ливайн (Евгений Онегин)
 1988 — «Билли Бадд», дирижёр Дэвид Аттертон (Билли Бадд)
 1988 — «Так поступают все», дирижёр Невилл Марринер (Гульельмо)
 1989 — «Carmina Burana», дирижёр Сэйдзи Одзава (Баритон)
 1990 — «Дон Жуан», дирижёр Невилл Марринер (Дон Жуан)
 1991 — «Волшебная флейта», дирижёр Чарльз Маккеррас (Папагено)
 1991 — «Дон Жуан», дирижёр Джеймс Конлон (Дон Жуан)
 1991 — «Приключения лисички-плутовки», дирижёр Саймон Рэттл (Лесничий)
 1992 — «Ифигения в Тавриде», дирижёр Рикардо Мути (Орест)
 1992 — «Йомен-гвардеец», дирижёр Невилл Марринер (Джек Пойнт)
 1992 — «Питер Граймз», дирижёр Бернард Хайтинк (Капитан Болстроуд)
 1993 — «Дон Паскуале», дирижёр Роберто Аббадо (Доктор Малатеста)
 1994 — «Фрегат Её Величества «Пинафор»», дирижёр Чарльз Маккеррас (Капитан Коркоран)
 1995 — «Так поступают все», дирижёр Саймон Рэттл (Дон Альфонсо)
 1995 — «Приключения лисички-плутовки», дирижёр Чарльз Маккеррас (Лесничий)
 1996 — «Река Керлью», дирижёр Невилл Марринер (Перевозчик)
 1996 — «If I Loved You: Love Duets From the Musicals» (совместно с Валери Мастерсон)
 1999 — «Каприччио», дирижёр Жорж Претр (Граф)
 2001 — «Нюрнбергские мейстерзингеры», дирижёр Джеймс Ливайн (Бекмессер)
 2003 — «Волшебная флейта», дирижёр Колин Дэвис (Оратор посвящённых)
 2004 — «Летучая мышь», дирижёр Владимир Юровский (Эйзенштейн)
 2004 — The Last Night of the Proms 2004, дирижёр Леонард Слаткин
 2006 — «Так поступают все», дирижёр Манфред Хонек (Дон Альфонсо)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница Т.Аллена на belcanto.ru
 Оперная дискография Т.Аллена
 

Оперные певцы и певицы Великобритании
Рыцари-бакалавры
Баритоны
Лауреаты премии «Грэмми»
Оперные певцы и певицы XX века
Оперные певцы и певицы XXI века
Зал славы Gramophone
Лауреаты премии журнала Gramophone
Награждённые Королевской медалью в области музыки